FK Panevėžys er en litauisk fodboldklub fra Panevėžys.

Holdets farver er grøn og hvid. Klubben har hjemmebane på Aukštaitijos stadionas (kapacitet 4.000).

Titler 
 A lyga mesterskab (0): 

 Pokalturnering (1): 2020.

Historiske slutplaceringer

Klub farver 
 Rød og blå.

Nuværende trup 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD" 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Trænere 
  Virginijus Liubšys (2015–2017)
  Mantas Savėnas (2017)
  Albertas Klimavičius (2017) 
  Alexandru Curteian (2018–2020)
  João Luís Martins (2020-2021)
  Valdas Urbonas (11. december 2021–11. september 2022)
  Gino Lettieri (22. september 2022)

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 fk-panevezys.lt/ 
 Facebook 
 A lyga alyga.lt 
 soccerway 

Fodboldklubber i Litauen
Etableret i 2015